Жестокость:
 Жестокость — криминальная кинодрама режиссёра Владимира Скуйбина по мотивам одноимённого произведения П. Ф. Нилина (1959).
 Жестокость — фильм-драма режиссёра Марины Любаковой (2007).
 См. также 
 Оправданная жестокость (фильм, 2005)

 Жестокая игра (фильм)
 Жестокая охота (фильм)
 Жестокая правда (фильм)
 Жестокая справедливость (фильм, 1995)
 Жестокие битвы на мягких постелях (фильм)
 Жестокие игры
 Жестокий город (фильм)
 Жестокий полицейский (фильм)
 Жестокий романс (фильм)
 Жестокий ручей (фильм)
 Жесть (фильм)